Сарнофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарнофф, Артур (1912—2000) — американский художник-иллюстратор.
 Сарнофф, Элизабет — американский сценарист и продюсер.

См. также 
 Сарнов